Osoby o tym nazwisku:
 Aleksy Cieciszowski – polski szlachcic, poseł na Sejm
 Antoni Cieciszowski – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Józef Gabriel Cieciszowski – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Kacper Kazimierz Cieciszowski – rzymskokatolicki duchowny
 Stanisław Cieciszowski – polski szlachcic, urzędnik państwowy